Il Vesuvio rosso o rosato è un vino DOC la cui produzione è consentita nella città metropolitana di Napoli.

Caratteristiche organolettiche 
colore: dal rosso rubino al rosato più o meno intenso.
odore: gradevolmente vinoso.
sapore: secco, armonico.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Napoli  (1992/93)  2087,95
Napoli  (1993/94)  262,5
Napoli  (1994/95)  232,05
Napoli  (1995/96)  379,79
Napoli  (1996/97)  920,19

Vini DOC della provincia di Napoli
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Aglianico